LObjectiu de Desenvolupament Sostenible 5 (Objectiu 5 o ODS 5) tracta sobre aliances per als objectius i és un dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per les Nacions Unides en 2015.

L'ODS 5 és: “Aconseguir la igualtat entre els gèneres i donar poder a totes les dones i les nenes”. L'Objectiu té metes que cal assolir pel 2030. El progrés cap a eixes metes es mesurarà mitjançant indicadors.

Referències 

Objectius de Desenvolupament Sostenible